Метшин () — татарская фамилия.

Известные носители 
 Метшин, Айдар Раисович (род. 1963) — мэр Нижнекамска.
 Метшин, Ильсур Раисович (род. 1969) — мэр Казани.